Miss Italie 1984 peut désigner :
 Susanna Huckstep, élue Miss Italie en 1984.
 L'élection de Miss Italie 1984.

Voir aussi 
  la page d'homonymie consacrée aux concours de miss.